Порохова — женская форма фамилии Порохов, а также топоним.

 Порохова, Валерия Михайловна (1940—2019) — российский профессиональный переводчик-синхронист с английского языка и мусульманский общественный деятель.
 Порохова — село в Бучачском районе Тернопольской области Украины.